Galatasaray (o Gálata) puede referirse a los siguientes topónimos de Turquía:
 Galatasaray (barrio), barrio del distrito de Beyoğlu, en la ciudad de Estambul.
 Karaköy (también conocido como Gálata), barrio del distrito de Beyoğlu, en la ciudad de Estambul.
 Islote Galatasaray, pequeña isla en la ciudad de Estambul.

También, puede hacer referencia a las siguientes entidades deportivas de Turquía:
 Galatasaray Spor Kulübü, club deportivo.
 Galatasaray S.K., sección de fútbol del club anterior.
 Galatasaray Odeabank, sección de baloncesto del mismo club.

Además, puede referirse a las siguientes entidades educativas de Turquía:
 Liceo de Galatasaray, prestigiosa escuela secundaria del barrio de Galatasaray.
 Universidad de Galatasaray, universidad pública francófona.